Бои за Мариуполь могут означать:
 Бои за Мариуполь (1919) — боевые действия между войсками Советской Украины и Добровольческой армией;
 Бои за Мариуполь (1943) — боевые действия между войсками СССР и гитлеровской Германии;
 Противостояние в Мариуполе (2014) — вооруженные столкновения Украины и сторонников Донецкой Народной Республики;
 Бои за Мариуполь (2022) — боевые действия между Украиной и Россией.